Таловский — топоним:

Россия 
 Таловский — хутор в Новоаннинском районе Волгоградской области.
 Таловский район — муниципальное образование в Воронежской области.
 Таловский сельсовет (Алтайский край) — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Змеиногорском районе Алтайского края. 
 Таловский сельсовет (Дагестан) — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Тарумовском районе Дагестана.
 Таловский сельсовет (Красноярский край) — муниципальное образование в Большемуртинском районе Красноярского края.
 Таловский сельсовет (Курганская область) — муниципальное образование в Юргамышском районе Курганской области.
 Большой Таловский хребет — хребет на Южном Урале, в Челябинской области.
 Малый Таловский хребет — хребет на Южном Урале, в Челябинской области.

Казахстан 
 Таловский сельский округ — административно-территориальное образование в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области.

Киргизия 
 Таловский уезд — административно-территориальная единица Букеевской губернии, существовавшая в 1919—1925 годах.

См. также 
 Таловские чаши — государственный памятник природы в Томской области.
 Таловское — село в Шербакульском районе Омской области.